In 1971 werd de Jaarbeursstedenbeker door de UEFA overgenomen die de naam in UEFA Cup veranderde. Het UEFA Cup toernooi van 1971-1972 was de eerste.
 In de tweede wedstrijden spelen de uitclubs thuis, en de thuisclubs uit.
 Vetgedrukte clubs gaan door.

Eerste ronde
De UEFA Cup van 1971-1972 was het eerste UEFA toernooi waarbij meer dan twee clubs van een voetbalbond mee konden doen. Namens Nederland namen PSV en FC Den Haag deel en namens België K. Lierse SK, Club Brugge KV en RSC Anderlecht

Tweede ronde

udp = beslist via uitdoelpunten.
a = geannuleerd.

Derde ronde

Kwartfinales

Halve finale

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1971/72